Voore (Mustvee), een plaats in de Estlandse gemeente Mustvee
 Voore (Vinni), een plaats in de Estlandse gemeente Vinni